Eemweg (Baarn)
Eemweg (Culemborg)
Eemweg ('s-Hertogenbosch)